Натуральне число 1625
 1625 рік до нашої ери
 1625 рік нашої ери